

Sigle 
 Mechanical Vapour Recompression  – compressione meccanica dei vapori, tecnologia di evaporazione
 Movimiento V República  – Movimento Quinta Repubblica, partito politico venezuelano

Codici 
 MVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Salak di Maroua (Camerun)
 mvr – codice ISO 639-3 della lingua marau
 MVR – codice valutario ISO 4217 della Rufiyaa delle Maldive, valuta delle Maldive